Errikos Kontarinis (grekiska:  Ερρίκος Κονταρίνης), född 1906 i Tinos, död 11 september 1971 i Aten, var en grekisk skådespelare.

Roller (i urval)
To soferaki (Το σωφεράκι) (1953)
I ourano einai diki mas (Οι ουρανοί είναι δικοί μας) (1953)
Laterna, ftoheia kai filotimo (Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο) (1955)
Grafeio synoikessimo (Γραφείο συνοικεσίων) (2956)
To amaxaki (Το αμαξάκι) (1957)
Kati na kei (Κάτι να καίει) (1957)
To doloma (Το δόλωμα) (1964)
O kouklos (Ο κούκλος) (1968)
Ipolochagos Natassa (Υπολοχαγός Νατάσσα) (1970)
O kamarieris tis bouzouxous (Ο καμαριέρης της μπουζουξούς) (1971)
I komissa tis Kerkyras (Η κόμησσα της Κρκυραςέ) (1972)
Polemistai tis eirinis (Πολεμισταί της ειρήνης) (1972)

Externa länkar
 

Födda 1906
Avlidna 1971
Grekiska skådespelare under 1900-talet
Män